Con Register Transfer Language (RTL) ci si riferisce, in ambito informatico, a due diversi oggetti: 
 il primo è il codice intermedio (più vicino all'assembly che ad un linguaggio di alto livello) utilizzato dal compilatore GNU Compiler Collection;
 il secondo è un linguaggio di descrizione Hardware che definisce, con un insieme di micro-operazioni, in dettaglio cosa ciascuna istruzione in un processore debba fare, ad un livello che permette la gestione dell'hardware, in particolare definisce il trasferimento di dati fra registri.

Note

Linguaggi di programmazione